Тигре может относиться к:

 Тигре — народность в Эритрее и Судане
 Тигре — язык народности тигре
 Тигре — один из девяти регионов Эфиопии.
 «Тигре» — аргентинский футбольный клуб из северной части Буэнос-Айреса.

Не следует путать с языком тигринья — одним из официальных языков Эритреи

См. также 
 Tigre (1793)
 Le Tigre
 Тигрес (футбольный клуб)